

Patronyme 

 Alain Fousseret (1956-2022), homme politique français ;
 Jean-Louis Fousseret (1946-), homme politique français.

Toponyme 

 Canton du Fousseret, un canton de l’arrondissement français de Muret, dans le département de Haute-Garonne ;
 Le Fousseret, une commune française située dans le département de la Haute-Garonne.